Лаво () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Лаво () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна